Menisk kommer från grekiskans meniskos (halvmåne) diminutiv för mene (måne) kan syfta på

 Menisk – broskskivor i knäleden
 Menisk (fysik) – en vätskas inåt- eller utåtbuktande yta i ett rör eller annan behållare
 Menisk –  linsens båda ytor är välvda, se lins